ЛИКОНСА има више значења:

 ЛИКОНСА (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 ЛИКОНСА, Ла Регадера (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику